Randaberg IL é um clube esportivo da Noruega fundado em 1925. Sua sede fica em Randaberg.

Tem departamentos de futebol, natação, ginástica e voleibol.

Ex-jogadores do Randaberg incluem Iven Austbø, Alexander Gabrielsen e Ronny Espedal.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1925
Clubes de futebol da Noruega